Владимир Аршба:
 Аршба, Владимир Вартанович — бригадир колхоза имени Сталина Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Аршба, Владимир Георгиевич (род. 1959) — абхазский государственный, политический и военный деятель.
 Примечания